Desa Wonoyoso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonoyoso (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 109,49), Jawa Tengah, 
 Desa Wonoyoso (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 110,50), Jawa Tengah, 
 Desa Wonoyoso (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 109,81), Jawa Tengah, 
 Desa Wonoyoso (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 109,66), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar